Nortorf peut faire référence à :
 Nortorf, ville allemande de l'arrondissement de Rendsburg-Eckernförde, en Schleswig-Holstein ;
 Nortorf, commune allemande de l'arrondissement de Steinburg, en Schleswig-Holstein.